De derde editie van het Afrikaans kampioenschap hockey voor vrouwen werd in 1998 gehouden in het Zimbabwaanse Harare. Het toernooi met 4 deelnemers werd gehouden van 7 tot en met 11 november. Zuid-Afrika won voor de tweede keer op rij.

Wedstrijden

Groepsfase 
De nummers een en twee plaatsten zich voor de finale.

Plaatsingswedstrijden 

Finale

Eindrangschikking

Hockey in 1998
Afrikaans kampioenschap hockey
Sportevenement in Zimbabwe
Sport in Harare